Pronskoje (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Pronskoje (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou